Назаровка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Назаровка — село в Карабалыкском районе Костанайской области, упразднено в 2011 г.
 Назаровка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Назаровка — село в Михайловском районе Алтайского края.
 Назаровка — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Назаровка — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Назаровка — деревня в Яйском районе Кемеровской области.
 Назаровка — деревня в Павлоградском районе Омской области.
 Назаровка — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Назаровка — деревня в Саракташском районе Оренбургской области.
 Назаровка — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Назаровка — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Назаровка — село в Клявлинском районе Самарской области.
 Назаровка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Назаровка — упразднённая в 1986 году деревня в Варламовском сельсовете Чебаркульского района Челябинской области

Украина 
 Назаровка — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Назаровка — село в Никольском районе Донецкой области.
 Назаровка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Назаровка — село в Лубенском районе Полтавской области.

Реки 
 Назаровка — река в Томской области, приток Большой Юксы.
 Назаровка — река на Сахалине, приток реки Най-Най.

См. также 
 Новоназаровка